XIX Средиземноморские игры прошли с 25 июня по 6 июля 2022 года в алжирском городе в Оран. Соревнования прошли в 24 видах спорта. Игры прошли в Алжире второй раз в истории, впервые это произошло в 1975 году.

Виды спорта 
Соревнования прошли по 24 видам спорта:

 Бадминтон (см. подробнее)
 Баскетбол 3×3 (см. подробнее)
 Бокс (см. подробнее)
 Борьба (см. подробнее)
 Боулз (см. подробнее)
 Велосипедный спорт (см. подробнее)
 Водное поло (см. подробнее)
 Волейбол (см. подробнее)
 Гандбол (см. подробнее)
 Дзюдо (см. подробнее)
 Карате (см. подробнее)
 Конный спорт (см. подробнее)
 Лёгкая атлетика (см. подробнее)
 Настольный теннис (см. подробнее)
 Парусный спорт (см. подробнее)
 Плавание (см. подробнее)
 Спортивная гимнастика (см. подробнее)
 Стрельба (см. подробнее)
 Стрельба из лука (см. подробнее)
 Теннис (см. подробнее)
 Тхэквондо (см. подробнее)
 Тяжёлая атлетика (см. подробнее)
 Фехтование (см. подробнее)
 Футбол (см. подробнее)

Медальный зачёт 
Из 26 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 24 государств. Ещё 2 страны остались без медалей (Ливан и Андорра).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XIX Средиземноморских игр.
 International Committee of Mediterranean Games Official website.

2022
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Спорт в Оране